Delegado-Chefe era a antiga designação do chefe da Polícia Civil do Estado da Bahia, alterada para Delegado-Geral da Polícia Civil pela Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado da Bahia - Lei nº 11.370, de 4 de fevereiro de 2009.

O Delegado-Geral da Polícia Civil é escolhido pelo governador do estado, dentre os delegados de polícia de carreira, para dirigir a instituição policial no mais alto nível hierárquico, consoante o que estabelece o § 4º do artigo 144, da Constituição Federal.

Nos demais estados da federação, essa autoridade policial pode ser denominada pelas leis locais como Delegado-Geral ou Chefe de Polícia.

Ver também 
 Polícia Civil do Estado da Bahia

Polícia Civil do Estado da Bahia